Il doppio del torneo di tennis Hampton Open 1975, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Ian Crookenden e Ian Fletcher che hanno battuto in finale Karl Meiler e Jan Písecký 6-2, 6-7, 6-4.

Teste di serie 

 Jan Kodeš /  Roger Taylor (semifinali)
 Juan Gisbert /  Clark Graebner (primo turno)

 Jeff Austin /  Charles Owens (quarti di finale)
 Roger Dowdeswell /  John Yuill (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Hampton Open 1975